Кра́сная Доли́на — название населённых пунктов в России:
 Красная Долина — село в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края.
 Красная Долина — село в Красногвардейском районе Крыма.
 Красная Долина — село в Касторенском районе Курской области.
 Красная Долина — село в Советском районе Курской области.
 Красная Долина — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Красная Долина — несуществующее ныне село в Минераловодском районе Ставропольского края.